Владимир Сергеевич Макаров:
 Макаров, Владимир Сергеевич (1922—?) — советский машинист, Герой Социалистического Труда.
 Макаров, Владимир Сергеевич (1934—2005) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.